Вильнё́в-сюр-Ло (, /vilnœvsyʁ'lɔt/, ) — город (коммуна) на юго-западе Франции. Населённый пункт находится в регионе Аквитания. Население города по данным мэрии по состоянию на 1 января 2011 года (основанное на данных INSEE по переписи 2008 года) составляло 24 686 человек.

Ближайшие крупные города: Бордо и Тулуза, расстояние до каждого из которых — 136 км. До ближайшей автомагистрали, как и до ближайшей станции поездов TGV — 30 км.

Основные отрасли экономики в городе: сельское хозяйство, лесная промышленность и строительство и коммунальные работы.

Городские объекты 
В городе расположены:
 публичные учреждения дошкольного и младшешкольного образования на 6 детсадовских групп (maternelles), 10 — школьных (élémentaires)
 2 публичных колледжа и 1 лицей
 1 ПТУ (lycée d’enseignement professionnel)
 ряд частных учебных заведений (2 младшие школы, 1 колледж, 1 лицей, 1 агротехническое училище, 1 училище-centre de formation d’apprentis)
 7 церквей и капелл
 мечеть
 театр (Théâtre Georges-Leygues)
 музей (Musée de Gajac)
 музыкальная школа, которую посещает около 850 учеников
 школа искусств
 дом культуры
 кинотеатр
 2 развлекательных центра
 3 «maisons de quartiers»
 тюрьма Centre de détention d’Eysses на 320 заключённых
 спортивный комплекс.

Известные уроженцы 
  (род. 1981) — велосипедист
  (род. 1982) — велосипедист
 Сане, Людовик (род. 1987) — сенегальский футболист
 Талье, Жак (1700—1778) — французский аббат, историк Церкви
 Жанна Жюйя (1910—1996) — французская актриса, модель, победительница национального конкурса красоты Мисс Франция 1931 и Мисс Европа 1931.

Примечания

Ссылки 
 Сайт мэрии города 
 Villeneuve-sur-Lot  на GeoNames

Города Франции
Супрефектуры Франции